een Belgisch tijdschrift; zie Goedele (tijdschrift)
Guadalajara (Jalisco), een stad in Mexico, soms wel GDL genoemd
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, een Duitse machinistenvakbond

Luchthaven- en stationscodes:
Internationale Luchthaven Don Miguel Hidalgo y Costilla, aangeduid met de IATA-code GDL
Gondel (sneltramhalte), een sneltramhalte van de Amsterdamse metro
Station Godley, een spoorwegstation in Engeland
Station Gondanglegi, een voormalig spoorwegstation in Indonesië